The Mountain, série télévisée américaine sortie en 2004 ;
 Fjellet (The Mountain), film norvégien réalisé par Ole Giæver et sorti en 2011 ;
 The Mountain : Une odyssée américaine, film américain réalisé par Rick Alverson et sorti en 2018 ;
 The Mountain, album du groupe britannique de metal progressif Haken.